Kutyafajták
 Hosszúszőrű skót juhászkutya
 Rövidszőrű skót juhászkutya